Kharājīān kan syfta på följande platser:

Iran 

 Tang-e Kharājīān, dal, Kermanshah, 
 Kharājīān (ort i Iran), Kermanshah, 

Robotskapade Iranförgreningar